Magnaporthaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Magnaporthaceae i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Magnaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Magnaporthaceae